

Persone
 Tommasi – cognome italiano
 Amedeo Tommasi  – pianista jazz italiano
 Anselmo Tommasi  – malacologo e patriota
 Bruno Tommasi – arcivescovo cattolico italiano
 Damiano Tommasi  – politico ed ex calciatore italiano
 Dino Tommasi  – arbitro di calcio italiano
 Giovanni Tommasi Ferroni  – pittore italiano
 Giuseppe Tommasi – avvocato, politico e antifascista italiano
 Giuseppe Tommasi –  chimico italiano
 Giuseppe Tommasi – judoka italiano
 Luigi Tommasi – calciatore italiano
 Marcello Tommasi  – scultore e pittore italiano
 Rino Tommasi  – giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano
 Salvatore Tommasi  – patologo italiano
 Sara Tommasi  – showgirl italiana

Altro 
 Tomasi (citata erroneamente come Tommasi) – famiglia nobile italiana

Pagine correlate 
 Tommaso
 Tomasi
 De Tommasi